Imię birmańskie (birm. ကျစွာ), które dawniej, w czasach birmańskich monarchii, było tytułem królewskim. Może się ono odnosić do: 
 Kyaswa – król Paganu (1234–1250)
 Kyaswa (król Sikongu) – władca królestwa Sikongu (1340–1350)

Nie należy mylić tego imienia z często nadawanym birmańskim imieniem Kyawswa (birm. ကျော်စွာ), które także było w przeszłości tytułem królewskim. 
 Kyawswa (król Paganu) – mongolski wasal, król z dynastii Paganu (1287–1298)
 Kyawswa I (król Pinya) – trzeci władca królestwa Pinya (1343–1350)
 Kyawswa II (król Pinya) – czwarty władca królestwa Pinya (1350–1359)